Bernhard Haake ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Haake (Betriebswirt) (geboren 1936), deutscher Betriebswirt, Antiquar und Stifter, Träger des Rheinlandtalers
 Bernhard Haake (Heimatforscher) (1904–1993), deutscher Lehrer, Kunsterzieher und Publizist, Ehrenbürger der Stadt Rotenburg

Siehe auch
 Bernd Haake